Municipio de Shannon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Shannon (condado de Robeson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Robeson.
 Municipio de Shannon (condado de Atchison, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Atchison.
 Municipio de Shannon (condado de Pottawatomie, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pottawatomie.